Ochojec bezeichnet zwei Stadtteile in Polen:
 Ochojec (Katowice), ein Stadtteil von Katowice in der Woiwodschaft Schlesien
 Ochojec (Rybnik), ein ehemaliger Gemeindesitz in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Rybnik#Stadtgliederung